

Geografie 
Plaatsen in de Verenigde Staten:
Sleepy Hollow (Illinois)
Sleepy Hollow (New York)
Sleepy Hollow (Wyoming)

Overig 
The Legend of Sleepy Hollow, een kort verhaal uit 1819 door Washington Irving, vernoemd naar Sleepy Hollow (New York)
Sleepy Hollow (film), een film uit 1999, losjes gebaseerd op dit korte verhaal
The Hollow, een film uit 2004, losjes gebaseerd op het korte verhaal
De legende van Sleepy Hollow, het tweede gedeelte van de film De Avonturen van Ichabod en meneer Pad
Sleepy Hollow (televisieserie), een televisieserie gebaseerd op het verhaal